Коаду́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Каллак. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22040.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 120 км западнее Ренна, в 32 км к западу от Сен-Бриё.

Вдоль северо-восточной границы коммуны протекает река Триё ().

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 581 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 343 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 237 были экономически активными, 106 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 237 активных работали 210 человек (115 мужчин и 95 женщин), безработных было 27 (16 мужчин и 11 женщин). Среди 106 неактивных 34 человека были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор